Шарль Ван Дамм (, 30 мая 1946, Уккел, Брюссельский столичный регион) — бельгийский кинооператор и кинорежиссёр.

Биография 
Окончил Высший национальный институт визуальных искусств Бельгии (1968). Работал осветителем в театре. В кино дебютировал у Андре Дельво, с которым снял впоследствии многие из его фильмов. Работает в бельгийском и французском кино и на телевидении. Возглавлял отделение операторского искусства в Европейском фонде аудиовизуальных искусств (1995—2000). Член главного жюри Каннского МКФ (1998).

Избранная фильмография

Оператор 
 1973: Красавица/ Belle (Андре Дельво)
 1975: С Дирком Баутсом/ Met Dieric Bouts (Андре Дельво, документальный)
 1976: Plaisir d’amour en Iran (Аньес Варда)
 1977: Одна поет, другая нет/ L’une chante, l’autre pas (Аньес Варда)
 1979: Женщина в сумерках/ Een vrouw tussen hond en wolf (Андре Дельво)
 1983: Benvenuta (Андре Дельво)
 1984: Tir à vue (Марк Анжело)
 1985: Babel opéra, ou la répétition de Don Juan de Wolfgang Amadeus Mozart (Андре Дельво)
 1986: Мелодрама/ Mélo (Ален Рене, номинация на премию Сезар за лучшую операторскую работу)
 1986: Сошествие в ад/ Descente aux enfers (Франсис Жиро)
 1987: Noyade interdite (Пьер Гранье-Дефер)
 1988: Стадия нигредо/ L’oeuvre au noir (Андре Дельво)
 1988: Drôle d’endroit pour une rencontre (Франсуа Дюперон)
 1989: I Want to Go Home (Ален Рене)
 1990: Bienvenue à bord! (Жан-Луи Леконт)
 1993: Archipel (Пьер Гранье-Дефер)
 1996: Passage à l’acte (Франсис Жиро)
 1997: Combat de fauves (Бенуа Лами)
 2001: Нана/ Nana (Эдуар Молинаро, телевизионный)
 2003: Un homme par hasard (Эдуар Молинаро, телевизионный)
 2003: Le soleil assassiné (Абделькрим Бахлул)
 2008: La monologue de la muette (также режиссёр, документальный)

Режиссёр 
 1994: Скрипач/ Le joueur de violon (также сценарист; номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского МКФ)

Книги 
 Свет-актёр/ Lumière actrice (1987, в соавторстве)

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров